Nordqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Nordqvist (* 1942), schwedischer Fußballspieler
 Jens Nordqvist (* 1959), schwedischer Kanurennsportler
 Jussi Nordqvist (1917–1989), finnischer Sportschütze
 Owe Nordqvist (1927–2015), schwedischer Radsportler
 Sven Nordqvist (* 1946), schwedischer Zeichner und Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Nordquist